Pandharpur (Aurangabad), een plaats in India
Pandharpur (Solapur), een plaats in India